Татарские Горенки () — село в Карсунском районе Ульяновской области России.

Административный центр Горенского сельского поселения. До объединения сельсоветов было центром Татарско-Горенского сельсовета.

География 
Расположено на западе района и области, у границы с Мордовией, на левом берегу небольшой реки Горен (правый приток Суры), в 18 км почти на запад от райцентра Карсун, высота над уровнем моря 168 м. Граничит с селом Русские Горенки.

История 
Основано в 1648-49 гг. карсунским воеводой Б. Приклонским и служивыми татарами из Курмыша, во время строительства Симбирско-Карсунской засечной черты. Название село получило от реки Горенки. В книге «Карсунская земля: ростки и корни» рассказывается, что в первый год основания в селе было всего три двора, в которых жило 14 новокрещённых ясашных крестьян, и 64 двора, в которых проживало 160 служилых татар. Крепостных крестьян в нем не было. В селе действовало две мечети. 

В 1685 году у горенцев возник спор из-за земли с жильцами соседнего села. Были присланы писцы, которые проверив межу по документам и свидетельствам 66 старожилов окрестных поселений, решили спор в пользу горенцев. Было записано: «И та земля им, салдатом, велено очистить, церковь снесть на дачю их же братьи салдат... А дворы снесть на свою дачю...». Зачинщика захвата И. Г. Суворова освободили от командирской должности.

На 1780 год — создания Симбирского наместничества, существовали две Горинки — деревня Горинки (стала Татарской Горенкой) и село Горинки (стало Русской Горенкой).  Деревня Горенки, при реке Горенке, крещеных татар, служилых татар.

В 1859 году в деревне Горинки был уже 72 двор и 593 жителя. Одна магометанская мечеть. 

В 1861 году деревня Горинки вошла в состав Горинской волости, с административным центром в селе Горинки (Русские Горинки). 

В 1867 году открыто реальное училище.

В 1884 году после инспекционной поездки И. Н. Ульянова в деревне было построено новое здание школы.  

В 1897 году деревня и село стали разделятся на: с. Горинки и д. Татарские Горинки, в которой в 118 дворах жило 709 человек, есть мечеть и школа. 

В 1913 году село и деревня Горинки уже стали разделятся на с. Русские Горинки и д. Татарские Горинки, в деревне было 268 дворов, в которых проживало 1244 жителя, имелось 2 мечети, школа, 2 общественные мельницы. . 

В 1924 году деревня Татарские Горинки входила в Татарско-Горинский с/с Карсунскую волость Карсунский уезд Ульяновскую губернию.

В 1930 году создается сельскохозяйственная артель «Кзыл Сабан» (Красный плуг), которая на следующий год была преобразована в колхоз. Была построена начальная школа и школа рабочей молодежи.

В годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг., защищая родину, погибли 26 жителей села.

В 1960-х годах в село проведены электричество и радио, а в 1972 году была построена первая телефонная станция.

Инфраструктура 
Действуют сельхозкооператив им. М.В. Фрунзе, средняя школа (1937), клуб, библиотека, мечеть.

В селе 3 улицы: Молодёжная, Нагорная и Центральная.

Достопримечательности 

 Останец с выходом коньякских пород - памятник природы расположен в Карсунском районе, у восточной окраины с. Татарские Горенки, на правом высоком берегу р. Сура.,

Население 

Жители села преимущественно татары (98 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Татарские Горенки в секторе Г на карте Инзенского района.
/ulpressa.ru//Татарские и Русские горенки/ 

Населённые пункты Карсунского района